Aplysiopsis är ett släkte av snäckor. Aplysiopsis ingår i familjen Stiligeridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Aplysiopsis